Tischrechner steht für:

 Desktop-Computer – ein für (Schreib-)Tische gedachter Allzweckrechner 
 Rechenmaschine (veraltend) – eine zur Tischaufstellung gedachte, oft mechanische Maschine für Berechnungen